Termin KanF (gen) ima više značenja.

 2-Dezoksistreptamin N-acetil-D-glukozaminiltransferaza, enzim
 2-dezoksistreptamin glukoziltransferaza, enzim